L'Équipe de Grèce de water-polo peut faire référence à:

L'Équipe de Grèce de water-polo masculin
L'Équipe de Grèce de water-polo féminin